Noyers kan syfta på:
 Noyers, Eure
 Noyers, Haute-Marne
 Noyers, Loiret
 Noyers, Yonne